Божи () — кантон во Франции, департамент Шер
 Божи () — коммуна во Франции, департамент Ардеш
 Божи () — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара
 Божи () — коммуна во Франции, департамент Уаза
 Божи () — коммуна во Франции, департамент Шер